Billie Jean King ha battuto in finale Judy Tegart 9–7 7–5.

Teste di serie
 Billie Jean King (campionessa)
 Margaret Court (quarti di finale)
 Nancy Richey (semifinali)
 Ann Haydon-Jones (semifinali)
 Virginia Wade (primo turno)
 Maria Bueno (quarti di finale)
 Judy Tegart (finale)
 Lesley Bowrey (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1968